Орестиас, Орестиада — греческий топоним. Может означать:

 Орестиас или Кастория (озеро) — озеро в Западной Македонии.
 Орестиас — греческое название пригорода  города Эдирне в Турции.
 Орестиас — город во Фракии.
 Орестиас (дим) — община.
  — железнодорожная станция.
  — греческий волейбольный клуб из одноимённого города. Многократный призёр и финалист чемпионата и кубка Греции.

См. также 
 Ореады